My Love Is Your Love (album), een album uit 1998 van de Amerikaanse zangeres Whitney Houston
 My Love Is Your Love (nummer), een nummer op dat album, als single uitgebracht in 1999